Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1968 è stato vinto dall’olandese Tom Okker che ha battuto il sudafricano Bob Hewitt, per 10-8, 6-8, 6-1, 1-6, 6-0.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1968